Haplothecium är ett släkte av svampar. Haplothecium ingår i familjen Glomerellaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Haplothecium